Sz, sz — диграф, используемый в польском, кашубском и венгерском языках. Также использовался в некоторых вариантах русского, белорусского и украинского латинских алфавитов.

Использование 
В польском и кашубском языках обозначает звук .

В венгерском языке является 29-й буквой алфавита и обозначает звук . 

В проекте украинской латиницы Лозинского (абецадле) являлся 27-й буквой алфавита и обозначал звук . В белорусской латинице обозначал звук , в 1920-х годах был заменён на Š. Также использовался в проекте русской латиницы К. М. Кодинского. Во всех трёх алфавитах соответствовал кириллической букве Ш.

Примечания

Ссылки 

Диграфы в латинице